Portefeuille ([], frz. ‚Brieftasche, Aktenmappe‘) steht für:
 das Ressort eines Ministers, siehe Ministerium #Portefeuille
 Feinlederwaren, siehe bei der Berufsbezeichnung des Portefeuillers, Feintäschner
 im Finanzmarktbereich synonym für Portfolio

Portefeuille bezeichnet mehrere Flüsse in Frankreich:
 Portefeuille (Anglin), Nebenfluss des Anglin
 Portefeuille (Arnon), Nebenfluss des Arnon

Siehe auch: